Shuster ist der Familienname folgender Personen:

 Bill Shuster (* 1961), US-amerikanischer Politiker
 Bud Shuster (* 1932), US-amerikanischer Politiker
 David Shuster (* 1967), US-amerikanischer Journalist
 George N. Shuster (1894–1977), US-amerikanischer Philologe und Pädagoge
 Joe Shuster (1914–1992), US-amerikanischer Comiczeichner und Miterfinder des Superman
 John Shuster (* 1982), US-amerikanischer Curler
 Morgan Shuster (1877–1960), US-amerikanischer Diplomat, persischer Schatzkanzler
 Noam Shuster-Eliassi, israelische Comedian und Aktivistin
 Savik Shuster (* 1952), russisch-ukrainischer Fernsehjournalist
 Zachariah Shuster (1902–1986), US-amerikanischer Funktionär des American Jewish Committee

Siehe auch:
 Schuster